Acanthocalyx är ett släkte av kaprifolväxter. Acanthocalyx ingår i familjen kaprifolväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kaprifolväxter
Acanthocalyx